Кру́пська — жіноча форма слов'янського прізвища Крупський.

Відомі носії 
 Крупська Марія-Адріяна Павлівна (Кейван Марія Адріяна, *1914-†2002) — українська письменниця.
 Крупська Надія Костянтинівна (*1869-†1939) — доктор педагогічних наук, дружина Ульянова В. І., радянська державна діячка.
 Крупська Діна Валеріївна (*1966) — поетеса, перекладачка, редактор.
 Крупська Беата (Польща) — письменниця для дітей та молоді, сценаристка та авторка діалогів в серіалах.
  (*23.01.1970 Ольштин, Польща) — баскетболістка, представниця Польщі.
 Крупська Людмила Тимофіївна — доктор біологічних наук, професор, заслужений еколог РФ, головний науковий співробітник Інституту гірничої справи РАН.

Топоніми 
 Крупська (станиця)
  ()
 Острів Крупської
 Мис Крупської
 Крупська сільська рада

Інше
 
 Фабрика імені Крупської

Див. також 

 
 Крупський
 Крупські
 Крупське

Примітки

Джерела 

 стор. 729 том IV, «Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich» … toponimy z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów, 1880–1902 r., w Warszawie przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego. 
 Bastejowy zamek szlachecki Krupe  
 Krupe 
 Orchowo 

Білоруські прізвища
Українські прізвища
Польські прізвища
Російські прізвища
Крупські
Багатозначні топоніми
Слов'янські прізвища